Molekulska formula -{C23H23N3O5}- se može odnositi na:

 Elzasonan
 Topotekan

en:C23H23N3O5